De Duitse 827e Infanteriedivisie (Duits: 827. Infanterie-Division) was een Duitse infanteriedivisie tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De divisie werd opgericht op 12 april 1945 en vocht in de laatste maand van de oorlog op Duits grondgebied. Op 8 mei 1945, na de Duitse overgave, werd de divisie formeel opgeheven.

De commandant was generaal-majoor Paul Block (12 april 1945 - 8 mei 1945)

Heer (Wehrmacht)
Duitse militaire eenheid in de Tweede Wereldoorlog